Groengordel (Verenigd Koninkrijk)
 Groene Gordel - België
 Rijksbufferzone - Nederland